Theurer je příjmení těchto osobností:

 Andreas Theurer (* 1956), německý sochař
 Elisabeth Maxová-Theurerová (* 1956), bývalá rakouská reprezentantka v jezdectví
 Josef Theurer (1862–1928), český fyzik a matematik
 Martin Theurer (* 1954), německý jazzman
 Michael Theurer (* 1967), německý politik (FDP)

související
 Plasser & Theurer, rakouský výrobce stavebních strojů

podobná příjmení
 Deurer
 Theuer